Berezo puede referirse a:
 grupo musical Berezo;
 el nombre común de la planta Calluna vulgaris;
 el nombre común de la planta Erica arborea.
 el nombre común de la planta Erica australis
 el nombre común de la planta Erica cinerea
 el nombre común de la planta Erica multiflora
 el nombre común de la planta Erica scoparia
 el nombre común de la planta Erica tetralix
 el nombre común de la planta Erica vagans